Giancarlo Genesini – calciatore italiano
 Lorenzo Genesini – intarsiatore, tipografo e pittore italiano